Ада́менко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Адаменко, Владилен Николаевич (1934—2002) — учёный климатолог, доктор географических наук, профессор.
 Адаменко, Вячеслав Михайлович — советский и российский тренер по тяжёлой атлетике.
 Адаменко, Галина Андреевна (1922—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Адаменко, Екатерина Захаровна (1918—2012) — советская спортсменка и тренер.
 
 Адаменко, Игорь Николаевич (род. 1938) — украинский физик-теоретик, профессор Харьковского университета.
 Адаменко, Ирина Ивановна (1935—2010) — советский и украинский учёный.
 Адаменко, Николай Петрович (1931—2022) — украинский поэт, прозаик и филолог.
 Адаменко, Олег Максимович (род. 1935) — украинский учёный, профессор Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.
 Адаменко, Станислав Михайлович (род. 1949) — украинский художник.
 Адаменко, Юрий Васильевич (род. 1968) — советский и украинский футболист.